Stefan Kraft, avstrijski smučarski skakalec, * 13. maj 1993, Schwarzach im Pongau, Avstrija.

Življenjepis
Stefan Kraft je z 10 leti pričel trenirati smučarske skoke. Obiskoval je smučarsko športno gimnazijo v Stamsu. Rodil se je v majhnem kraju z imenom Schwarzach im Pongau,ki šteje okoli 3.500 prebivalcev in leži dobrih 70 km južno od Salzburga na severu Avstrije.

Kraft je v svetovnem pokalu začel nastopati v sezoni 2011/12. Prvo zmago je dosegel 29. decembra 2014 na prvi tekmi novoletne skakalne turneje v nemškem Oberstdorfu. S tem je postal 144. zmagovalec tekem v  svetovnem pokalu in 27. avstrijski smučarski skakalec z zmago. 

Kraft je v sezoni 2014/15 osvojil 63. Turnejo štirih skakalnic. S tem je postal 12 Avstrijec z zmago na novoletni skakalni turneji.

Sezona 2016/17 
Kraft, je v tej sezoni osvojil skoraj vse, kar se je osvojiti dalo: dva naslova svetovnega prvaka v Lahtiju na Finskem na srednji in veliki skakalnici, veliki kristalni globus, mali kristalni globus v poletih in Raw Air turnir na Norveškem. 18. marca je v Vikersudnu postal lastnik svetovnega rekorda s poletom dolgim 253,5 metra. Na turneji štirih skakalnic je zmagal prvo tekmo v Oberstdorfu, vendar je v nadaljevanju zaradi zdravstvenih težav skupno pristal na 6 mestu, zmagal je Poljak Kamil Stoch.

Svetovni pokal

Kristalni globusi 
2 kristalna globusa (1 veliki, 1 mali globus za polete)

Uvrstitve po sezonah

Uvrstitve na stopničke po sezonah

Zmage (16)

Sklici

Zunanje povezave 

 
 

 
 

 

Avstrijski smučarski skakalci
Avstrijski smučarski skakalci
Olimpijski tekmovalci za Avstrijo
Smučarski skakalci Zimskih olimpijskih iger 2014
Smučarski skakalci Zimskih olimpijskih iger 2018
Smučarski skakalci Zimskih olimpijskih iger 2022
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Avstrijo